Draft 7.30 — седьмой студийный альбом британского электронного дуэта Autechre, выпущенный лейблом WARP в 2003 году.

Об альбоме 
В названии Draft 7.30 цифра 30 — это тридцатая отредактированная версия этого альбома. Обложка этого альбома была создана Алексом Раттерфордом, создателем клипа на композицию Gantz Graf с предыдущего EP группы. «Theme of Sudden Roundabout» имеет отсылки к Sudden, местечку в Rochdale, родном городе дуэта. «Reniform Puls» использовалась на телевидении в рекламе мобильного телефона LG U800.

Особенности звучания 
По словам самих музыкантов предыдущие альбомы были результатами новых компьютерных программ, Draft 7.30 же сделан программами известными, и в нём больше ручной работы. Кроме того, Autechre утверждают, что их музыка — как, впрочем, и всякая музыка — базируется на формальных законах математики и геометрии. Шон Бут сказал по этому поводу:
Существует традиционное деление на мелодию и ритм, для нас этой оппозиции нет. Всё базируется на колебаниях и повторениях этих колебаний. На этом базируется мельчайшая музыкальная единица — тон. С ритмом и гармонией — то же самое. Ритм — это повторение некоторого пассажа, гармония — повторение последовательности тонов. Подо всем лежит один и тот же принцип. И когда ты однажды познал этот принцип, ты можешь в рамках этой системы всё реализовать. Потому что всё это — одно и то же.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Draft 7.30 на официальной дискографии лейбла WARP
 Обзоры и ревью альбома Draft 7.30 на сайте synclub.ru

Альбомы Autechre